Vladi ist der Familienname folgender Personen:

 Farhad Vladi (* 1945), deutscher Unternehmer
 Firouz Vladi (* 1948), deutscher Historiker, Geologe und Autor

Siehe auch:
 Vladimir
 Vlady